APN hace referencia a varios artículos:

Biología
 Ácido peptidonucleico, biomolécula.

Tecnología
  Nombre del Punto de Acceso (NPA) utilizado en tecnología móvil (GPRS y posteriores, como UMTS, 4G), para acceder a Internet.

Administraciones
 La Administración de Parques Nacionales de Argentina.
 La Administración Pública Nacional, Venezolana.
 La Autoridad Portuaria Nacional, Perú.

Además
 Código IATA del Aeropuerto de Alpena, en Míchigan, Estados Unidos.

Siglas